Ви́ктор Ива́нович Ильи́н:
 Ильин, Виктор Иванович (род. 1947) — младший лейтенант советской армии, совершивший неудачное покушение на Леонида Брежнева.
 Ильин, Виктор Иванович (1931—2001) — советский партийный деятель.